Биктимиров — фамилия. Известные носители:
 Биктимиров, Салман Галиахметович (1913—1971) — Герой Советского Союза.
 Биктимиров, Даниль Нуруллович (1981) — российский дзюдоист.

 Биктимирова, Алина Фанисовна (род. 1993) — российская кёрлингистка.
 Биктимирова, Рада Рафаилевна (род. 1987) — российская дзюдоистка.